Волошки — рід рослин родини Айстрових.
 Волошки — ілюстрований журнал для дітей.

В мистецтві:
 Волошки — картина Євгена Столиці.

Топонім

Волошки — село, гміна Піщаць, Більський повіт Люблінське воєводство

Села в Україні:
 Волошки — Волинська область, Ковельський район
 Волошки — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Волошки — Рівненська область, Рівненський район